Andersonia kan syfta på:

 Andersonia (djur) – ett släkte fiskar
 Andersonia (växter) – ett släkte av växter